La Jungle aux poisons est un livre-jeu écrit par François Thiéry en 1988, et édité par Magnard dans la collection C'est toi : C'est toi... l'aventurier, dont c'est le deuxième tome.

Liens externes

Notes et références 

Titre de livre-jeu
Titre de la collection C'est toi
C'est toi... l'aventurier